Um constructo social ou construção social é qualquer entidade institucionalizada ou artefato num sistema social desenvolvido pela relação social de participantes numa cultura ou sociedade particular, estabelecida pela organização e coerção. É definida também como produto do trabalho desenvolvido através do ser humano, portanto não inerente à natureza. Um exemplo de constructo social é o status social.

O construtivismo social é uma escola de pensamento que lida com a detecção e análise de construções sociais.

Ver também 

 Construtivismo social
Estruturismo
 Pós-modernismo
 Pós-estruturalismo
 Realidade
 Socialização
 Sociologia

Ligações externas
 ASSIS SG, AVANCI JQ, SANTOS NC, MALAQUIAS JV, OLIVEIRA RVC. Violência e representação social na adolescência no Brasil in "Rev. Panam. Salud Publica", 2004;16(1):43-51.
 GUANAES, Carla e JAPUR, Marisa. Construcionismo Social e Metapsicologia: Um Diálogo sobre o Conceito de Self in ""Psicologia: Teoria e Pesquisa", Mai-Ago 2003, vol. 19 n. 2, pp. 135-143.
 RAUD-MATTEDI, Cécile. A construção social do mercado em Durkheim e Weber in "Revista Brasileira de Ciências Sociais", fevereiro de 2003, vol. 20, nº 57.
 VIZEU, Alfredo. A construção social da realidade e os operadores jornalísticos in "Revista FAMECOS", nº 25, dezembro de 2004.

Sociologia